Tappernøje er navnet på flere lokaliteter i Danmark:

 Tappernøje – en by i Snesere Sogn, Næstved Kommune
 Tappernøje (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse i Håstrup Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune